Motocyklowe Grand Prix Japonii 2009 – druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 24 – 26 września 2009. W 2009 roku Grand Prix Japonii odbyło się na torze Twin Ring Motegi w Motegi.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm³

Wyniki 125 cm³

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MotoGP Japonii 

Motocyklowe Grand Prix Japonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2009
2009 w Japonii